Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2024 года — планируемое соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2023—2024 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоятся во второй раз в столице островного Китая городе Тайбэй с 26 февраля по 3 марта 2024 года.

Место проведения 
В 2022 году ИСУ рассматривала три кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Предоставило ИСУ это право во второй раз Китайской Республике (Тайбэй). Конкурентами были столица Белоруссии (Минск) и китайский город (Харбин).

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2023 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Квалификация на чемпионат

Представительство по странам 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2024 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2023 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте isuresults.com

Фигурное катание в сезоне 2023/2024
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Тайбэе
Международные соревнования по фигурному катанию на Тайване
Фигурное катание
Фигурное катание